Сільвія Фаріна-Елія була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Кароліну Шпрем з рахунком 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draws (ITF) 

2003
Тур WTA 2003